Roland Freymond (Ginebra, 15 de marzo de 1953) fue un piloto de motociclismo suizo, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1976 hasta 1986. Su mejor temporada fue en 1981 y 1982 donde acabó en tercera posición de la clasificación general del campeonato de 250cc. Freymond tan solo ganó un Gran Premio en toda su carrera: Gran Premio de Suecia de 1982 de 250cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo 

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suiza
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Nacidos en Ginebra